Příjmení Whittle nosí více významných osobností:

 Frank Whittle (1907–1996) – anglický vynálezce a strojní důstojník RAF
 Ricky Whittle (* 1981) – britský herec
 Tommy Whittle (1926–2013) – britský jazzový saxofonista